Brazil est le mot anglais pour désigner le Brésil. Il peut faire référence à :

Musique 

 Brazil ou Aquarela do Brasil, une chanson composée en 1939 par Ary Barroso, et la musique de générique du film Brazil (1985)
 Brazil, chanson représentant la Yougoslavie au Concours Eurovision de la chanson 1991, interprétée par Baby Doll
 Brazil, chanson composée et interprétée par Declan McKenna, sortie en 2015.

Cinéma 

 Brazil, le titre d'un film américain de Joseph Santley (1944)
 Brazil, le titre d'un film britannico-américain de Terry Gilliam (1985).

Magazine 

 Brazil, un magazine français de cinéma.

Patronyme 

 Alan Brazil (né en 1959), footballeur écossais
 Angela Brazil (1868 - 1947), romancière anglaise
 Bobo Brazil (1924 - 1998), catcheur américain
 Gino Brazil (né en 1968), footballeur irlandais
 Vital Brazil (1865 - 1950), médecin brésilien.

Toponyme 
 Brazil, une ville de l'Indiana, aux États-Unis.
 Brazil, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Appanoose en Iowa, aux États-Unis.

Autres 
 Brazil r/s, un moteur de rendu 3D.
 Brazil, le pseudonyme d'un membre du collectif Phylactère Cola.
 Île de Brasil, île fantôme représentée sur plusieurs cartes marines dès le Moyen Âge est située au large de l'Europe et de l'Afrique, au milieu de l'océan Atlantique.
 Bruno Brazil, série de bande dessinée

Homonymie de titre